Anisisopar (Agastache) är ett släkte av kransblommiga växter som beskrevs av J.Clayton och Gronov.. Enligt Catalogue of Life ingår Anisisopar i familjen kransblommiga, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen kransblommiga.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransblommiga växter